Il doppio del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Matt Mitchell che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 6-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Peter Fleming (semifinali)
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (finale)
 Francisco González /  Matt Mitchell (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

GWA Tennis Classic 1984